Кристина Сергеевна Ильченко (17 июля 1993, Лабытнанги) — российская биатлонистка, мастер спорта России. Участница Кубка мира по биатлону в составе сборной Белоруссии. Трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону среди юниоров.

Карьера

Ранние годы 
В детстве занималась лыжными гонками, позднее перешла в биатлон, тренировалась в ДЮСШ города Лабытнанги под руководством Хамита Файзрахмановича Ахатова. В юниорском возрасте переехала в Тюмень и стала представлять Тюменскую область, тренировалась у Сергея Сергеевича Шестова и Леонида Александровича Гурьева. Долгое время участвовала только во внутрироссийских соревнованиях (в зимнем биатлоне) и не могла пробиться в сборную России.

В сборной России 
На международном уровне дебютировала в 2014 году на чемпионате Европы в Нове-Место-на-Мораве, где участвовала в юниорской категории, заняла 14-е место в спринте и девятое — в гонке преследования. Также принимала участие в зимней Универсиаде 2015 года, где после 26-го места в спринте поднялась на шестое в гонке преследования, а в масс-старте была 15-й.

Во взрослых соревнованиях принимала участие в чемпионате и Кубке России, была одной из самых скоростных спортсменок на этих соревнованиях, но отличалась неточной стрельбой. По итогам сезона 2014/15 заняла место в третьем десятке рейтинга СБР. Единственную свою медаль чемпионата России завоевала в 2015 году в гонке патрулей в составе команды Тюменской области.

В летнем биатлоне Ильченко выступала более удачно. На чемпионате мира среди юниоров 2013 года в Форни-Авольтри она завоевала золото в смешанной эстафете и бронзу в гонке преследования. На следующем юниорском чемпионате, в 2014 году в Тюмени, Кристина завоевала два золота — в спринте и преследовании, а также серебро в смешанной эстафете.

В ноябре 2018 года включена в состав женской сборной России для участия в Кубке мира.

В сборной Белоруссии 
Осенью 2015 года Ильченко приняла предложение выступать за сборную Белоруссии, куда её пригласил бывший наставник российской сборной Владимир Королькевич. В ноябре 2015 года спортсменка дебютировала в соревнованиях Кубка IBU на этапе в Идре, а спустя неделю впервые приняла участие в гонке Кубка мира.

На данный момент лучшим результатом в карьере Ильченко является 43-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира 2016/17 в Холменколлене. В Кубке IBU лучший результат биатлонистки — 9-е место в спринте на этапе в Мартелл-валь-Мартелло.

Личная жизнь 
Училась в Тюменском нефтегазовом университете и Тюменском государственном университете, в 2015 году перешла в Белорусский государственный университет физической культуры.

7 августа вышла замуж за Андрея Токарева — заслуженного Мастер спорта России, спортсмена-ведущего сборной России по лыжным гонкам и биатлону по спорту слепых.

Спортивная карьера

Участие в Чемпионатах Европы 

НП — не проводилась

Статистика выступлений в Кубке мира

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль biathlon.com.ua
 Профиль на сайте СБР

Биатлонисты России
Биатлонисты Белоруссии